Дуплет (от  — двойной) — многозначный термин.

В спорте 
 Дуплет в бильярде — удар, при котором прицельный шар падает в лузу, предварительно отразившись от борта.
 Дуплет в гонках — победа гонщика плюс командное первенство.
 Дуплет в охоте — выстрел из двух стволов двустволки с небольшим промежутком.

Техника и вооружение 
 Дуплет (боевой модуль) — башенный боевой модуль украинского производства
 Дуплет — модульный комплекс динамической защиты.

Прочее 
 «Дуплет» — художественный фильм режиссёра Алоиза Бренча.
 Дуплет — украинский журнал, посвященный рукоделию.

См. также 
 Дублет

Примечания 

2 (число)